Le tournoi de tennis de Belgique est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2001, classée en catégorie Tier V, se dispute à Anvers du 13 au .

Barbara Rittner remporte le simple dames. En finale, elle bat Klára Koukalová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Els Callens et Virginia Ruano Pascual.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Belgique
 Saison 2001 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2001
Belgique
Événement sportif à Anvers
Sport en Belgique en 2001
Tennis en mai 2001